Саньюань (Сяньян) (三原) — уезд городского округа Сяньян провинции Шэньси (КНР)
 Саньюань (Саньмин) (三元) — район городского подчинения городского округа Саньмин провинции Фуцзянь (КНР)